Webb City (Missouri)
Webb City (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos